La série God of War est remplie de personnages issus des mythologies grecques. Pour aider à imaginer les personnages il est important de préciser leurs tailles les uns par rapport aux autres. Un humain arriverait donc à la cheville d'un dieu (Zeus, Arès, Athéna…) et un dieu arriverait au mollet d'un Titan (Gaïa, Atlas, Cronos…). Il faut aussi préciser que les dieux sont capables de réduire leur taille jusqu'à celle d'un humain.

La description des personnages se fait en deux points. Le premier sur qui ils sont et leur rôle dans l'histoire. Le second point est une description du design et du caractère du personnage.

Personnages Principaux

Kratos 
Kratos est le protagoniste de la série. Né à Sparte, Kratos était un soldat et un général respecté, et montait au rang de Divinité avant de se venger des Olympiens qui le trahissaient.

Athéna 
Athéna était la Déesse Olympienne de la Sagesse, et la deutéragoniste de la série, qui apparaissait principalement comme une alliée de Kratos.

Elle a été considérée comme un personnage principal  dans God of War , et sa place en tant que deutéragoniste a été prise par Orkos dans God of War: Ascension et par Gaia dans God of War . Dans les étapes intermédiaires de God of War , après que Gaia a trahi Kratos, Athéna reprit sa place de deutéragoniste et aida Kratos de toutes ses forces.

Gaïa 
Gaïa est l'Entité Primordiale de la Terre, mais aussi la mère des Titans et la grand-mère et arrière-grand-mère des Olympiens. Elle est la narratrice de la série, le deutéragoniste de God of War , et l'antagoniste secondaire de God of War .

Zeus 
Zeus était le plus jeune enfant de Cronos, le Roi des Titans, qu'il a renversé pour devenir le Roi de l'Olympe et le Dieu Olympien du Ciel et de la Foudre. Il a agi comme un allié dans God of War et a également servi comme l'antagoniste principal de God of War  et God of War , et était le père biologique de la plupart des Olympiens et de nombreux demi-dieux célèbres comme Héraclès, Persée, Pirithoos et même des guerriers spartiates Kratos et Deimos.

Atreus 
Atreus est le fils de Kratos et Laufey et le deutéragoniste du jeu God of War de 2018. Pour les Géants de Jötunheim, il est connu comme Loki.

Dieux

Olympiens 

 Aphrodite est la Déesse Olympienne de l'Amour et de la beauté, et l'une des nombreux personnages de soutien dans la série God of War.
 Arès était l'ancien Dieu Olympien de la Guerre et l'antagoniste principal du jeu God of War et l'auteur des événements de God of War: Ascension, il était également responsable de mettre en mouvement les événements de la série en piégeant et forçant Kratos à massacrer sa famille et indirectement responsable de sa métamorphose en Fantôme de Sparte et le plaçant sur le chemin qui mènerait finalement à la destruction de l'Olympe de ses mains. Il était le fils de Zeus et Héra et était communément désigné comme l'Olympien le plus détesté de tous, avant même d'être tué par Kratos.
 Éos
 Hadès était le Dieu Olympien des Enfers. Il est surpassé en éminence seulement par ses frères, Zeus et Poséidon, bien qu'il soit possible que Hadès soit considéré comme égal à Poséidon. Il est le fils aîné des Titans Cronos et Rhéa et ancien époux de Perséphone. Il est également un antagoniste majeur dans God of War , il a finalement été confronté par son neveu, Kratos, qui, après un duel féroce, déchire le casque d'Hadès avant de le tuer en absorbant son âme avec ses propres armes.
 Hélios est le Titan Olympien du Soleil et le Gardien des Serments. Il est un personnage mineur et de fond dans God of War: Chaînes d'Olympe et un antagoniste majeur dans God of War III. Hélios est l'un des Olympien les plus forts, puisqu'il est le Soleil lui-même. Il est seulement surpassé par ses cousins Poséidon, Hadès et Zeus.
 Héphaïstos est l'Artisan de l'Olympe, ainsi que le Dieu Olympien du Feu et des Volcans. Il commence comme un allié dans God of War III, mais trahit plus tard Kratos en essayant de l'assassiner.
 Héra est la Déesse Olympienne des Femmes et du Mariage, et la sœur et épouse de Zeus. Elle était aussi la mère d'Arès et d'Héphaïstos. Elle est aussi Reine des Olympiens et une antagoniste mineure dans God of War .
 Hermès est le Dieu Olympien des Voyageurs, des Messagers, des Voleurs, du Commerce, des Sports, de l'Athlétisme et de la Vitesse. Il est le fils du roi de Zeus et Maïa. Il est aussi le père de Ceryx, le messager de l'Olympe.
 Morphée
 Perséphone est la Déesse Olympienne du Printemps, la Reine des Enfers, et l'antagoniste principal dans God of War: Chains of Olympus.
 Poséidon est le Roi des Océans et de l'Atlantide et n'est surpassé en éminence que par son frère Zeus. Il est le Dieu Olympien des Mers, des Rivières, des Eaux, des Tempêtes, des Vents, des Ouragans, de la Pluie, des Inondations, des Sécheresses, des Séismes et des Chevaux. Il apparaît comme un allié dans God of War et un antagoniste majeur dans God of War .

Asgardiens 

 Baldur est le fils d'Odin et Freya, demi-frère de Thor et Týr, oncle de Magni et Modi et l'antagoniste principal dans le God of War de 2018. Rendu invulnérable à toutes sortes d'attaques physiques ou magiques par sa mère pour ne pas mourir, il a cependant perdu dans le processus la capacité de ressentir physiquement toutes choses, ce qui l'a rendu fou. Odin l'envoie tuer Kratos et capturer Atreus mais aussi enquêter sur Laufey.
 Freya est une déesse Vanir qui aide Kratos et Atreus durant leur voyage. Elle était l'épouse d'Odin, mère de Baldur et ancienne Reine des Valkyries. Elle fut contrainte d'épouser Odin pour mettre fin aux guerres opposant les Ases aux Vanes mais fût finalement bannie et maudite sur Midgard pour s'être opposée à la volonté d'Odin. Elle se retourne contre Kratos après la mort de Baldur et jure de se venger de lui.
 Odin est le Dieu Asgardien de la Guerre, de la Mort et de la Sagesse, et le Roi d'Asgard. Il est le père de Thor, Týr et Baldur et était le mari de Freya et Fjörgyn. Odin agit comme un antagoniste principal du God of War de 2018. Il est obsédé par le Ragnarok, une ancienne prophétie promettant sa mort et celle de tous les dieux nordiques.
 Thor est le Dieu Asgardien de la Foudre, des Orages et de la Force, un fils d'Odin, le mari de Sif et le père de Magni et de Modi. Il a massacré le peuple des géants en quasi-totalité sur les ordres d'Odin à l'exception de son plus grand adversaire, le Jormungand.
 Mímir est un personnage qui à une très grande sagesse. Il connaît toute l'histoire du monde et de la mythologie nordique. Dans God of War, Kratos et Atreus le trouverons accroché dans un arbre sur le sommet d'une montagne. Selon la dernière volonté de la mère d'Atreus, elle voulait que lui et Kratos dispersent ses cendres sur le plus haut sommet des neuf Royaumes. Cependant, Mimir leur annonça que le plus haut sommet se trouve à Jotunheim et non à Midgard. Kratos coupe alors la tête de Mimir, et lui et Atreus l’emmèneront avec eux afin qu'il leur serve de guide lors de leur voyage.
Magni est le fils de Thor et fait office de boss dans le quatrième opus. Il sera tué par Kratos.
Modi est le fils de Thor et fait office de boss dans le quatrième opus. Il sera tué par Atreus.

Titans 

 Atlas est l'un des puissants Titans qui dominaient autrefois la Grèce Antique. Après la fin de leur règne, Atlas a coopéré avec l'Olympienne Perséphone afin de détruire la Grèce, mais a été vaincu par Kratos. Vaincu et contenu, Atlas fut obligé de porter la Grèce sur ses épaules, car il resterait pour toujours au sommet du Pilier de la Grèce.
 Cronos était le chef et le dernier des puissants Titans nés de Gaïa et d'Ouranos. Il a engendré les premiers Olympiens avec sa femme Rhea. Il a combattu durant la Grande Guerre où il a été renversé par son fils Zeus. Sa punition par Zeus après la bataille était de porter pour toujours le Temple de Pandore enchaîné sur son dos.
 Persès est l'un des grands Titans qui participe à la  Grande Guerre dans God of War .
 Prométhée
 Rhéa était l'épouse de Cronos et la mère des 6 Olympiens d'origine. Elle a trahi son mari, qui a avalé leurs cinq premiers enfants, en lui cachant leur sixième enfant. Cela se traduirait par la Grande Guerre, menant à la défaite des Titans et à leur exil au Tartare. Le sort et l'emplacement de Rhea sont inconnus après cela.
 Théra
 Typhon, un Titan ayant le pouvoir de contrôler le Vent, a été scellé dans les montagnes après avoir été vaincu par Zeus. Typhon était le Titan des Tempêtes.

Héros grecs 

 Héraclès était le fils de Zeus et demi-frère de Kratos. En tant que mortel, il a été chargé de 12 Travaux afin d'obtenir la rédemption pour le meurtre de sa famille. Appelé à l'Olympe pour le défendre avec les Olympiens, Hercule considérait comme le dernier de ses Travaux de débarrasser l'Olympe de Kratos une fois pour toutes.
 Persée
 Thésée

Personnages mythologiques grecs 

 Égéon était l'un des 3 Hécatonchires et le premier boss de God of War: Ascension. Il fut le premier être à rompre un serment de sang avec un Olympien et à être puni par les Erinyes, devenant une prison vivante titanesque appelée la Prison des Damnés. L'un de ces prisonniers est Kratos, qui est emprisonné dans l'Hécatonchire par les Erinyes en guise de punition pour ses crimes. Le contour d'Égéon dans les flashbacks le dépeint comme un géant avec plusieurs bras de tailles différentes.
 Aléthéia est l'Oracle de Delphes.
 Argos était un géant puissant et serviteur d'Héra.
 Castor et Pollux, les Dioscures, apparaissent comme des boss dans God of War: Ascension.
 Ceryx est un personnage et un boss final que Kratos doit affronter dans God of War: Betrayal. Il est le fils d'Hermès et un messager de l'Olympe, que Zeus a envoyé pour arrêter les tentatives de Kratos de découvrir la vérité derrière l'assassinat d'Argos.
 Charon
 Circé est un personnage majeur de la websérie comique Rise of the Warrior. Elle est la Déesse Olympienne de la Magie.
 Dédale
 Erinys était la fille de Thanatos, le Dieu de la Mort, et elle lui servait de messagère. Elle est l'antagoniste secondaire de God of War: Ghost of Sparta.
 Les Erinyes (Alecto, Mégère et Tisiphone) sont les principaux antagonistes de God of War: Ascension, car elles chassent Kratos pour avoir « trahi » Arès. Les Erinyes sont une race indépendante ; ni Titanides, ni Déesses, ni Mortelles, ni Ombres.
 Les Gorgones sont des créatures féminines qui habitent la Grèce. Contrairement à leurs homologues mythologiques grecs, les Gorgones dans God of War apparaissent plus reptiliennes. De plus, elles sont très nombreuses. Cependant, il y a encore 3 principales sœurs Gorgones qui dominent toutes les autres : Meduse, Euryale et Sténo.
 Méduse était l'ainée des sœurs gorgones de la mythologie grecque et l'une des nombreuses créatures rencontrées par Kratos.
 Euryale

 Gygès est l'un des 3 Hécatonchires. Ayant cinquante têtes et cent bras, des créatures massives et déformées qui sont les fils d'Ouranos et de Gaia. Il est un antagoniste caché du dieu de la guerre (bande dessinée).

Ennemis 
Dans le jeu vidéo God of War, les ennemis sont nombreux et variés et sont inspirés de l'univers de la mythologie grecque. On y trouve des ennemis communs apparaissant régulièrement tout au long du jeu, mais aussi les boss que le joueur n'affronte qu'une seule fois.

Parmi les créatures mythiques, on peut citer les griffons, les cyclopes, les gorgones, les minotaures, les harpies, les satyres, les sirènes, les centaures et les cerbères.

Pendant son épopée, Kratos aura à affronter l'Hydre de Lerne, Méduse, le Colosse de Rhodes, le Kraken, le Basilic, les Moires (Clotho, , Lachésis, , et Atropos, ), Scylla, le lion de Pirée, Charon.

Dans God of War II, des héros au service des dieux s'opposent à lui, comme Thésée, Persée, Icare, Hercule ou encore Castor et Pollux.

Autres personnages 
Les Moires
 Apparaît dans : God of War II
Les Moires sont les trois sœurs du destin.
 Clotho, la fileuse (elle tisse et contrôle les fils du destin)
 Lachésis, la répartitrice (elle a le pouvoir d'arrêter le temps)
 Atropos, l'implacable (elle prend du plaisir en s'amusant à ruiner les destins des autres)

Le Fossoyeur d'Athènes
 Apparaît dans : God of War et God of War: Ghost of Sparta
Le Fossoyeur apparait dans le premier jeu de la série comme un vieil homme énigmatique, semblant bien connaître Kratos. Celui-ci le remarque car il creuse une tombe devant le temple d'Athènes alors qu'elle est assaillie par les forces d'Arès. Cette tombe permettra à Kratos de fuir les Enfers.

Dans Ghost of Sparta, il est confirmé qu'il s'agit en réalité de Zeus.

Le Capitaine du navire
 Apparaît dans : God of War, God of War II
Capitaine d'un des navires attaqués par l'Hydre au début de God of War, il se fait avaler par le monstre mais réussit à s'accrocher dans son œsophage. Kratos l'ayant retrouvé pour retrouver sa clé, le lâche dans le tube digestif de l'hydre, le condamnant à une mort lente par digestion. Puis, dans les Enfers, il essaye de s'accrocher à une plate-forme pour ne pas tomber dans le Styx, mais Kratos s'accroche à lui afin de pouvoir remonter le faisant finalement tomber dans le Styx. Dans God of War II, c'est l'une des âmes invoquées par le roi barbare, et est une fois de plus tué par Kratos. Enfin le capitaine laisse une trace dans le troisième volet de la série, une lettre trouvée dans le royaume d'Hadès, où il exprime son mécontentement envers le fantôme de Sparte.

God of War
God of War